Lindsey kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Ward Lindsey
 J.Page Lindsey

Robotskapade auktorsförkortningar